Smashes, Thrashes & Hits — альбом лучших песен группы Kiss. Вышел в 1988 году. Это в целом был четвёртый по счёту сборник хитов, или второй компиляцией выпущенной группой на территории Соединенных Штатов (так как Killers и Chikara изначально там не выпускались). Две из 15 представленных на пластике песен — были новыми записями, написанными специально для этого релиза. Основной репертуар был составлен из хитов 1970-х годов, творчество 1980-х (за исключением новых треков) представлено всего тремя композициями.

Об альбоме 
По словам музыкального сайта AllMusic, этот диск представляет собой компиляцию лучших хитов группы Kiss 1980-х годов. Но, как пишет сайт, поскольку на полный альбом больших хитов не набралось, туда были включены и песни 1970-х (как «Love Gun», «Shout It Out Loud», «Rock and Roll All Nite» и баллада «Beth», которую для этого альбома перезаписали в новой версии — вместо Питера Крисса песню пел тогдашний барабанщик группы Эрик Карр). На альбоме также были две новые песни, «Let’s Put the X in Sex» и «(You Make Me) Rock Hard», которые были изданы отдельными синглами с него.

Как пишет на AllMusic критик Барри Вебер, эти две новые песни продолжали демонстрировать способность Kiss создавать интересные мелодии, и в сумме эта комбинация старых хитов 1970-х годов и новых, комбинация «классического пауэр-попа» и «поп-метала» делает пластинку весьма занимательной. Он заключает, что это достойная компиляция и хороший вводный курс в творчество группы для новых поклонников, но из теперешних фанатов она будет необходима к приобретению только самым рьяным.

Список композиций

Примечания

Литература 
 
 
 

Сборники 1988 года
Сборники Kiss
Альбомы Mercury Records